Прудбой — топонимы в Калачёвском районе Волгоградской области России.

 Прудбой — посёлок в составе Мариновского сельского поселения.
 Прудбой — железнодорожная станция.
 Прудбой — 244-й общевойсковой военный полигон ЮВО в Волгоградской области.